Кейт Хирабаяши Кук (род. 17 сентября 1959, также известен как Кейт Х. Кук, иногда подписан как Кейт Кук Хирабаяши) — американский мастер боевых искусств, актёр, иногда снимался в качестве каскадёра.

Биография 

Кейт Кук — уроженец американского городка Сиэтла. Постигал различные боевые искусства, в том числе у-шу, тхэквондо, каратэ.

У-шу начал изучать с 1973 года под началом мастера Роджера Тунга. В 1980 отправился в Китай, продолжал у мастера Ванга Дзин Бао в китайском городе Нанкин. Там ему приходилось заниматься по пять часов в день, и с 1983 года Кук начал участвовать в соревнованиях. Сразу же он занял второе место в формах и в бою с оружием, в первом уступив Джорджу Чунгу, а во втором — Синтии Ротрок. На следующий год он уже занял первые места, а в 1985 году уже был многим известен как мастер боевых искусств.

Впоследствии Кук стал участником известных команд: Национальной команды каратэ Будвайзера и Международной Атлантической команды каратэ. При этом ему довелось тренироваться вместе со спортсменами международного класса.

Кук участвовал в соревнованиях по боевым искусствам свыше пятнадцати лет и завоевал множество титулов, в том числе шестикратного национального чемпиона, пятикратного чемпиона мира, троекратного участника соревнований года. В 1985 году внесён в Зал славы чёрных поясов ().

С 1994 года владеет студией в Брентвуде, в которой занимается программами оздоровления сердца и обучением детей каратэ.

Мать Кейта Кука американка шотландского происхождения, отец был американцем японского происхождения.

Вместе с женой Сьюзен, писательницей и художником, имеет общего сына Джейка.

Фильмография

Интересная информация 
 1987 WAKO: чемпион мира по формам и бою с оружием
 1985 Black Belt Magazine: участник соревнований года

Достижения в боевых искусствах:
 1980 Три месяца тренировок у-шу в Китае, пятикратный чемпион Всемирных соревнований по каратэ и Открытого чемпионата по каратэ США
 1983 Второе место в формах и бое с оружием
 1984 Первое место в формах и бое с оружием
 1985 Участник года по соревнованиям чёрного пояса

Часто во время тренировок включает музыку в исполнении Фила Коллинза «I Don’t Care Anymore».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Keith Cooke’s Studio

Актёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Родившиеся в Сиэтле
Родившиеся в 1959 году